Notes et références 

Olten